Патрик «Пэдди» Барнс (; 9 апреля 1987, Белфаст) — ирландский боксёр первой наилегчайшей весовой категории, выступает за сборную Ирландии с 2006 года. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Пекине и Лондоне, чемпион Европы, чемпион Игр Содружества, победитель многих международных турниров и национальных первенств.

Биография 
Пэдди Барнс родился 9 апреля 1987 года в городе Белфаст, Северная Ирландия. В детстве мечтал стать футболистом, но в какой-то момент понял, что не очень хорошо подходит для этого вида спорта. Активно заниматься боксом начал в возрасте одиннадцати лет, записался в местный боксёрский клуб «Кроунк», где уже через неделю провёл свой первый бой, проиграл решением судей. В начале его карьера складывалась не очень удачно, первые пятнадцать поединков завершились поражением, тем не менее, юноша продолжал ходить в зал, поскольку любил тренироваться и имел в боксе множество друзей. В шестнадцать лет присоединился к белфастскому клубу любительского бокса имени Святого семейства. Начиная с 2005 года участвовала в юниорских первенствах провинции Ольстер, хотя выиграть титул ему ни разу не удалось.

В 2006 году Барнс сумел дойти до финала на чемпионате Ирландии и съездил на Игры Содружества в Мельбурн, дошёл там до стадии четвертьфиналов. Год спустя стал чемпионом национального первенства, побывал на чемпионате Европейского Содружества, где из-за повреждения глаза не смог преодолеть четвертьфинальную стадию, и принял участие в состязаниях чемпионата мира в Чикаго — в четвертьфинале со счётом 8:22 проиграл китайцу Цзоу Шимину. Несмотря на поражение, этого ему хватило для квалификации на летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине, где он в полуфинале уступил тому же Шимину, получив бронзовую медаль.

На чемпионате Европы 2010 года в Москве Пэдди Барнс завоевал золотую медаль, победив в финале азербайджанца Эльвина Мамишзаде, кроме того, привёз золото с Игр Содружества в Дели. В следующем сезоне на мировом первенстве в Баку неожиданно проиграл уже в первом же матче на турнире филиппинцу Марку Энтони Барриге. Позже благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на Олимпийских играх в Лондоне, вновь дошёл до полуфинала и вновь не смог пройти китайца  Шимина, который в итоге и стал олимпийским чемпионом. В настоящее время Барнс остаётся одним из лидеров сборной Ирландии, в 2013 году на чемпионате Европы в Минске выиграл в первом наилегчайшем весе серебряную медаль, уступив лишь россиянину Давиду Айрапетяну.

Примечания

Ссылки 
 
 

Боксёры Ирландии
Боксёры Северной Ирландии
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры минимальной весовой категории
Боксёры первой наилегчайшей весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2008 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2012 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы Европы по боксу
Чемпионы Игр Содружества по боксу
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2016 года